Веприкский сельский совет () — входит в состав
Гадячского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Веприк.

История 
 1918 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Веприк

Примечания